Mossaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mossaskär, Houtskär, Åboland, 
 Mossaskär, Nagu, Åboland, 
 Mossaskär, Korpo, Åboland, 
 Mossaskär (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Mossaskär (söder om Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Mossaskär, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Södra Mossaskär
Stora Mossaskär
Lilla Mossaskär

Robotskapade Finlandförgreningar